Того року турнір проводився вперше. 

Анастасія Потапова і Віра Звонарьова виграли титул, у фіналі перемігши пару Олександра Панова і Галина Воскобоєва з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Москва River Cup, парний розряд
Moscow River Cup